Каценеленбоген — еврейская фамилия по названию немецкого города Катценельнбоген.

Известные носители:
 Каценеленбоген, Давид-Тевель Герцелевич (1847—1930) — раввин.
 Михайлов, Михаил Ефимович (Каценеленбоген, 1902—1938) — советский государственный деятель.
 Каценеленбоген, Михаил Григорьевич (известен как Михаил Искрин; 1920—2000) — поэт и журналист, литературовед.
 Каценеленбоген, Николай Давидович (1879—1943) — архитектор и гражданский инженер.
 Каценеленбоген, Тамара Давыдовна (1896—1976) — архитектор, автор крупных жилых комплексов 1920-х—30-х годов.
 Каценеленбоген, Шира (שירה קצנלנבוגן) (род.1979) — израильская актриса.
 Каценеленбоген, Яков Шолом (1877—1904) — еврейский писатель и педагог, журналист.

Примечания

См. также 
 Каценельбоген
 Каценелинбойген
 Катценельнбоген — графство, средневековое германское государство в среднем течении Рейна.